Gertrudis peut faire référence à :

  (1765–1817)
 Gertrudis Chale (1898-1954), un artiste-peintre
  (1849–1928)
 Gertrudis Gómez de Avellaneda (1814–1873), une femme de lettres cubaine
  (1800–1852)

Voir aussi 
 Santa Gertrudis

Source de la traduction

Références